Calvin Hemery (1995) – tennista francese
 David Hemery (1944) – ex ostacolista britannico
 Victor Hémery (1876-1950) – pilota automobilistico francese